Hallandsbrigaden kan syfta på:

Hallandsbrigaden (äldre) – en infanteribrigad inom svenska armén 1949–1958
Hallandsbrigaden (yngre) – en infanteribrigad inom svenska armén 1994–2000, ursprungligen Västkustbrigaden